Добриловський — українське прізвище.

 Добриловський Микола Митрофанович (1888—1971) — український вчений-економіст, учасник визвольних змагань українського народу 1917—1920 рр.
 о. Добриловський Юліян (1760—1825) — український греко-католицький священик, проповідник, поет, перекладач.
 Добриловський Юрій Митрофанович (1891—1955) — полковник медичної служби Армії УНР.

Українські прізвища